Кубок Гаїті з футболу () — футбольне змагання, яке щорічно проводить Федерація футболу Гаїті серед футбольних клубів чемпіонату Гаїті.

Переможці та фіналісти

Титули по клубах

Посилання 
 Haiti - List of Cup Winners  
Національні футбольні кубки Північної Америки
Футбол у Гаїті